La Uva es una población de la isla de Coche, Venezuela, que pertenece al municipio Villalba (Nueva Esparta). 
La economía de la población de La Uva se basa en gran parte de la pesca y del turismo.

Referencias
 

Localidades del estado Nueva Esparta